Кору́ши (; []) — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен. Численность населения — 9,2 тыс. жителей (посёлок), 20,2 тыс. жителей (муниципалитет). Посёлок и муниципалитет входят в экономико-статистический регион Алентежу и субрегион Лезирия-ду-Тежу. По старому административному делению входил в провинцию Рибатежу.

Покровителем посёлка считается Дева Мария ().
Праздник посёлка — 17 августа.

Расположение 
Посёлок расположен в 33 км на юго-восток от города Сантарен на берегу реки Рая.
 
Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитеты Алмейрин, Шамушка
 на северо-востоке — муниципалитет Понте-де-Сор
 на востоке — муниципалитет Мора (Эвора)
 на юго-востоке — муниципалитет Аррайолуш
 на юге — муниципалитеты Монтемор-у-Нову, Монтижу
 на юго-западе — муниципалитет
 на западе — муниципалитет Бенавенте
 на северо-западе — муниципалитет Салватерра-де-Магуш

Население

История 
Поселок основан в 1182 году.

Районы 
В муниципалитет входят следующие районы:
 Бишкаинью
 Бранка
 Коруше
 Косу
 Эрра
 Фажарда
 Сантана-ду-Мату
 Сан-Жозе-да-Ламароза

См. также 
 Сантарен (округ)
 Муниципалитеты округа Сантарен
 Районы округа Сантарен

Ссылки 
  Официальный сайт муниципалитета
 

Муниципалитеты округа Сантарен
Города Португалии